Сквира может означать:

Топонимы 
 Сквира () — город в Киевской области Украины.

Персоналии 
 Сквира, Адам () — польский шахтёр, активист профсоюза Солидарность, участник обороны шахты «Вуек».